Davezies est un patronyme porté notamment par :

 Laurent Davezies (1952-), professeur au CNAM et expert indépendant dans le domaine de l'économie ;
 Robert Davezies (1923-2007), prêtre diocésain français militant de l'indépendance algérienne.